Waldhäuserbach und Waldhäuser Bach sind Gewässernamen:

 Waldhäuser Bach (Harmersbach) oder Waldhäuserbach, linker Zufluss des Harmersbachs in Oberharmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Waldhäuserbach (Kleine Ohe), linker Zufluss der Kleinen Ohe (linker Oberlauf der Ilz) bei Waldhäuser, Gemeinde Neuschönau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Waldhausbach